Shiloh Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shiloh Baptist Church (Cuyahoga County, Ohio), ID-Nr. 82001371
 Shiloh Baptist Church (Franklin County, Ohio), ID-Nr. 04001288
 Shiloh Baptist Church (Tennessee), ID-Nr. 79002442